Tamme kastanje, hout van de Tamme kastanje
 Wilde kastanje, hout van de Wilde kastanje